Собор Святых Мучеников () — собор Армянской католической церкви в Гюмри (Армения), кафедральный храм Ординариата Восточной Европы.

История 
Инициатором строительства собора Армянской католической церкви в Гюмри стал первый предстоятель Ординариата Восточной Европы архиепископ Нерсес Тер-Нерсесян. Подготовительные действия продолжил архиепископ Нехан Каракегеян. Строительные работы начались в 2010 году при поддержке Святого Престола, правительства Армении и первоиерарха Армянской Апостольской Церкви католикоса Гарегина II. Архитектурный проект собора принадлежит Акопу Дживаняну. Строительство было завершено в 2015 году при архиепископе Рафаэле Франсуа Минасяне, по решению которого собор посвящён святым мученикам.

На церемонии освящения собора, которую проводили кардинал Леонардо Сандри и Патриарх Армянской католической церкви Григор Бедрос XX, присутствовали официальные лица Армении, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Армении, епископы Синода Армянской католической церкви, благотворители.

Современное состояние 
Церковь представляет собой кирпичное однонефное здание в форме восьмиугольника, увенчанное куполом. На территории собора находится колокольня с медными колоколами, изготовленными скульптором Артушем Папояном, а также памятный крест, установленный по случаю столетия геноцида армян.

В 2015 году папа римский Франциск подарил собору камень из собора Святого Петра, символизирующий единство. В июне 2016 года в рамках своего визита в Армению он посетил собор.

Галерея

Примечания 

Храмы Гюмри
Храмы, построенные в 2015 году
Храмы Армянской католической церкви
2015 год в Армении
Появились в 2010-е годы в Армении